Се́ргиев Поса́д — наименование нескольких географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Сергиев Посад — город в Московской области, административный центр Сергиево-Посадского района.
 Городское поселение Сергиев Посад — муниципальное образование в Московской области.
 Сергиев Посад-6 — закрытый военный городок возле города Сергиев Посад в Московской области.
 Сергиев Посад-7 — закрытый военный городок возле города Сергиев Посад в Московской области.

Железнодорожная станция 
 Сергиев Посад — станция Ярославского направления Московской железной дороги.

Футбольный клуб 
 «Сергиев Посад» — футбольный клуб из одноимённого города.